ADAM33 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 813 амінокислот, а молекулярна маса — 87 739.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, металопротеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у мембрані.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ADAM33&action=edit&section=0

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Металопротеази